Keferstein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Keferstein (1784–1866), tysk mineraloge, etnograf och geolog
 Wilhelm Moritz Keferstein (1833–1870), tysk zoolog

Tyska efternamn